

Toponymes

et  
 Le cerro Torre est une montagne.

Cerro Azul est une municipalité du Paraná.
 Cerro Corá est une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte.
 Cerro Branco est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul.
 Cerro Grande est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul.
 Cerro Grande do Sul est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul.
 Cerro Largo est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul.
 Cerro Negro est une municipalité de l'État de Santa Catarina.

Le cerro Paranal, où se trouve l'Observatoire du Cerro Paranal

Le Cerro de Guadalupe est une montagne.
 Le Cerro Machín est un volcan.
 Le Cerro de Monserrate est une montagne.

Cerro est l'une des quinze municipalités de la ville de La Havane.

Cerro Veronese est une commune de Vénétie.
 Cerro al Lambro est une commune de Lombardie.

Le Cerro Negro est un volcan.
 La réserve naturelle Cerro Silva, dans la municipalité de Bluefields.

, montagne péruvienne

Cerro Signorelli, localité dans le département d'Artigas.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme